Hörsholm kan syfta på:

Hørsholm — ort i Danmark
Hørsholms kommun — kommun i Danmark